Termenul Wake poate să fie:

Insula Wake un atol din Pacificului de nord cu suprafața de 8 km² din Lista țărilor după suprafață

Numele unui album The Winter Wake-2006 din Elvenking

Universitatea Wake Forest Winston-Salem din SUA

Finnegan's Wake  ("Veghea lui Finnegan", 1939) James Joyce

Research Triangle Park se află în Wake County 

Experimente Wake Shield Facility în Naveta spațială Discovery și Naveta Spațială Endeavour

In Prima cruciadă In the wake of the death of Malik Shah (veghea la moartea șahului Malik în 1092)